Chi-Chi, Chi Chi ou ChiChi peuvent désigner :

 Chichi : un personnage de fiction créé par Akira Toriyama dans le manga Dragon Ball en 1984.
 Chi Chi : un panda géant, vedette du zoo de Londres de 1958 à 1972.
 Chi-Chi's : une chaîne de restauration mexicaine

Homonymie